Toponímia: 
 Hughes (Alaska), població dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Hughes (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Hughes (Wisconsin)
 Comtat de Hughes (Oklahoma)
 Comtat de Hughes (Dakota del Sud)
 Hughes Springs
 Biografies:
 Larry Hughes (1979, Saint Louis, Missouri), jugador de bàsquet estatunidenc.
 Leslie Mark Hughes (Ruabon, 1963), futbolista i entrenador de futbol gal·lès.
 Glenn Hughes (Cannock, 1951), vocalista i baixista de rock anglès.
 Howard Hughes (1905, Humble, Texas – 1976, Houston), magnat, aviador i enginyer aeronàutic texà.
 Richard Hughes (futbolista) (1979, Glasgow), futbolista escocès.
 Robert Hughes (1938, Sydney), escriptor i crític australià.
 Sam Hughes (Solina, 1853- 1921), Ministre de l'Exèrcit i de Defensa del Canadà durant la Primera Guerra Mundial.
 John Hughes (1950-2009), director de cinema.